Опс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 80 км на північний схід від Марселя, 65 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 991 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2071,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Люди 
У місті народилися:
 П'єр Петі — французький фотограф.

Посилання 

 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Опс
 [ Розташування муніципалітету Опс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар